Nowa Wieś – czasopismo
 Nowa Wieś to nazwa 118 miejscowości podstawowych, 21 części miast i 228 integralnych części miejscowości w Polsce.

Nazwa Nowa Wieś znajduje się na 4 miejscu listy najczęstszych nazw miejscowości i ich części w Polsce.

W zestawieniu nazw miejscowości i ich części w Polsce (bazy TERYT oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych) występuje łącznie 366 razy.

Nazwy nieoficjalne, występujące w bazie PRNG, w poniższym zestawieniu oznaczono znakiem * (gwiazdki).

Miejscowości podstawowe w Polsce

Części miast 
W Polsce występuje 21 części miast o nazwie Nowa Wieś:

Integralne części wsi 

 Nowa Wieś – dawna część wsi Gilino w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk

Miejscowości w Czechach 
 Nowa Wieś (cz. Nová Ves) – wieś stanowiąca część miasta Frydlant nad Ostrawicą w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach

Miejscowości na Litwie 
 Nowa Wieś – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna

Miejscowości na Słowacji 
 Nowa Wieś (słow. Nová Ves)
 Nowa Wieś Spiska (słow. Spišská Nová Ves)

Miejscowości na Ukrainie 
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim

 Nowa Wieś (Neudorf) – dawna wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim

Miejscowości na Białorusi 
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce (dawniej wieś i zaścianek w pow. wilejskim)
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie
 Nowa Wieś – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle

Inne miejscowości 
 Nowa Wieś – używana w latach 1977–1981 oficjalna nazwa wsi Uherce Mineralne w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica
 Nowa Wieś – potoczna nazwa przysiółka Wieszczyna w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik
 dawna nazwa wsi Prosinko
 Nowa Wieś – nieistniejąca osada rolnicza założona w Warszawie w 1784

Zobacz też

Linki zewnętrzne 
 
 

Nazwy miejscowości w Polsce